91 км — остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится на территории Нагадакского сельсовета Аургазинского района.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен вне населённых пунктов, непосредственно прилегая к переезду (автодорога 80Н-103) через железнодорожные пути. В 1,6 км к северо-востоку от платформы по упомянутой выше автодороге располагается центр Нагадакского сельсовета село Татарский Нагадак. В окрестностях остановочного пункта расположены преимущественно сельскохозяйственные угодья.

Остановочный пункт не имеет пассажирской платформы, высадка производится прямо на землю. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет. Общественный транспорт к остановочному пункту не подходит.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда № 371/372 Уфа - Андижан и № 381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 91 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Остановочный пункт 91 км является промежуточным для всех пригородных поездов. Пригородное сообщение осуществляется рельсовыми автобусами РА1 и РА2. По состоянию на март 2020 года стоянку на остановочном пункте 91 км имеют поезда:
 Стерлитамак — Карламан (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 15 минут, от/до Карламана - 52-57 минут)
 Стерлитамак — Уфа (ежедневно, 1 пара поездов, время в пути от/до Стерлитамака - около 1 часа 15 минут, от/до Уфы - 2 часа 19 минут - 2 часа 25 минуты) 

Текущее расписание пригородных поездов по остановочному пункту 91 км можно посмотреть здесь:

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 91 км на OpenStreetMap
 Паспорт остановочного пункта 91 км на проекте "Фотолинии"
 Расписание движения пригородных поездов по остановочному пункту 91 км

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Аургазинского района